Гватема́ла:
 Гватемала — країна в Центральній Америці.
 Гватемала — місто, столиця Гватемали.
 Гватемала — один з 22 департаментів республіки Гватемала.